Saatsee ist der Name

 eines Ortsteils von Rendsburg
 eines Mehrzweckschiffes des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Nord-Ostsee-Kanal, siehe Saatsee (Schiff)
 eines dampfgetriebenen Schwimmkrans des Museum der Arbeit in Hamburg